D’Entença ist der Familienname folgender Personen:

 Bernat Guillem I. d’Entença (auch: Bernard Wilhelm von Montpellier; † 1237), katalanischer Adliger okzitanischer Herkunft 
 Bernat Guillem II. d’Entença († in oder kurz nach 1296), katalanischer Adliger
 Gombau d’Entença († 1308), katalanischer Adliger und Statthalter der Krone Aragón in Valencia 
 Teresa d’Entença († 1327), Gräfin von Urgell und aragónesische Königinmutter